Agonandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Agonandra ingår i familjen Opiliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Agonandra